Borsig ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:
 Albert Borsig (1829–1878), deutscher Unternehmer
 Alexander von Borsig Künstlername des Musikers Alexander Hacke 
 Arnold Borsig (1867–1897), deutscher Großindustrieller
 August Borsig (1804–1854),  deutscher Unternehmer, Gründer der Borsigwerke
 Conrad von Borsig (1873–1945), deutscher Großindustrieller
 Ernst Borsig (ab 1909 von Borsig; 1869–1933), deutscher Großindustrieller

 Gottlieb Wilhelm Borsig (1806–??), deutscher Maschinenfabrikant in Paris
 Tet Arnold von Borsig (1899–1972), deutscher Fotograf
 Vidor Borsig (* 1963), tschechoslowakischer Wasserballspieler

Borsig ist der Name folgender Unternehmen:
 Borsig (Unternehmen), deutsches Maschinenbauunternehmen

Siehe auch:
 Palais Borsig, Residenz in Berlin
 Borsig-Villa Reiherwerder, Landhaus in Berlin